Кубок Англии по футболу 2004/05 — 124-й розыгрыш старейшего футбольного турнира в мире, Кубка вызова Футбольной ассоциации, также известного как Кубок Англии.

Новый стадион «Уэмбли» ещё не был открыт после реконструкции, поэтому финал кубка прошёл 21 мая 2005 года на стадионе «Миллениум» в Кардиффе. Основное и дополнительное время финального матча между клубами «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» завершились нулевой ничьей, и впервые в истории Кубка Англии судьба финального матча решилась в серии послематчевых пенальти, в которой победу со счётом 5:4 одержали «канониры».

Календарь

Первый раунд 
В этом раунде в борьбу за кубок вступают клубы Первой Лиги и Второй Лиги. Также в этом раунде участвуют клубы, не входящие в Футбольную Лигу, но прошедшие через квалификационные раунды.

Матчи первого раунда были сыграны 13 и 14 ноября 2004 года.

Источник: thefa.com, soccerbase.com

Второй раунд 
 Матчи второго раунда были сыграны 4 декабря 2004 года.

Источник: thefa.com, soccerbase.com

Третий раунд 
На этом этапе в битву за кубок вступают команды топ-уровня: 20 команд из Премьер-лиги и 24 команды из Чемпионата Футбольной Лиги.

Матчи были сыграны в субботу 8 января 2005 года.

Сенсационными результатами запомнились матчи команд, представляющих Манчестер. Нулевой ничьей закончился матч между действующим обладателем Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» и «Эксетер Сити», представлявшим Национальную Конференцию. В переигровке «Манчестер Юнайтед» победил со счётом 2:0 и прошёл в следующий раунд. Соседи Юнайтед «Манчестер Сити» на «Баундари Парк» уступили клубу «Олдем Атлетик» из Первой Лиги.

Источник: thefa.com, soccerbase.com

Четвёртый раунд 

Источник: thefa.com, soccerbase.com

Пятый раунд 
Матчи пятого раунда были сыграны 19 февраля 2005 года (переигровки — 28 февраля).

Единственным клубом не из Премьер-лиги, прошедшим в следующий раунд, стал «Лестер Сити», выигравший со счётом 2:1 у «Чарльтон Атлетик».

Источник: thefa.com, soccerbase.com

Шестой раунд 
Матчи шестого раунда были сыграны 12 и 13 марта 2005 года.

«Лестер Сити» (единственный на этой стадии клуб не из Премьер-лиги) уступил 1:0 «Блэкберн Роверс».

Полуфиналы 
Полуфинальные матчи были сыграны 16 и 17 апреля 2005 года.

Начиная с этого раунда, матчи проходят на нейтральных полях без переигровок. В случае ничьей после основного времени назначается дополнительное время — 2 тайма длительностью по 15 минут каждый. Если оно также заканчивается с ничейным счётом, путёвку в финал команды разыгрывают в серии послематчевых пенальти.

Финал 

В финале Кубка Англии в 2005 году встретились «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал». Матч прошёл на стадионе «Миллениум» в Кардиффе. Игроки «Манчестер Юнайтед» по ходу игры выглядели увереннее своих соперников, но так и не смогли забить ни в основное, ни в дополнительное время. Впервые в истории Кубка Англии судьба трофея решилась в серии послематчевых пенальти. Йенс Леманн отразил удар Пола Скоулза, а Патрик Виейра забил решающий пенальти и принёс «канонирам» победу в кубке.

Ссылки 
 Кубок Англии 2004/05 на soccerbase.com

Примечания 

2004
Футбол в Англии в сезоне 2004/2005